Сульфид иридия(III) — неорганическое соединение, 
соль металла иридия и сероводородной кислоты с формулой IrS,
коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Нагревание серы и иридия в вакуумированной ампуле:

 Пропускание сероводорода через подкисленный горячий раствор хлорида иридия(III):

 Восстановление сероводородом раствора солей иридия(IV):

Физические свойства 
Сульфид иридия(III) образует коричневые кристаллы,
не растворяется в воде, растворяется в сульфиде калия.

Химические свойства 
 Разлагается при сильном нагревании:

Литература 
 
 
 

иридия
Сульфиды иридия